В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Фендік і Мері Джо Фернандес 6–1, 2–6, 6–1.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Мері Джо Фернандес (фінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Гретчен Раш /  Робін Вайт (півфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Ліз Грегорі (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston